Catherine Fournier peut désigner :

 Catherine Fournier (1955-2021), femme politique française ;
 Catherine Fournier (1992-), femme politique québécoise.